Chavigny, commune française de l'Aisne
 Chavigny, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Chavigny-Bailleul
 Chavigny, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Chavigny-Bailleul, commune française de l'Eure

 Henry Chavigny de Lachevrotière (1883-1951), journaliste et homme politique franco-vietnamien de Saïgon.
 Jean-Claude Chavigny (né en 1952), haltérophile français.
 Paul Chavigny (1869-1949), médecin général, légiste, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg.

 Comte de Chavigny, secrétaire d'État de Louis XIII

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France